

Aziende 
 Mariella Burani – azienda di abbigliamento, gioielleria e orologeria fondata nel 1960 e fallita nel 2010

Persone 
 Agostina Burani – cestista argentina
 Davide Burani – arpista italiano
 Maria Burani Procaccini – politica italiana
 Paul Burani – librettista, attore teatrale e giornalista francese